Tom Davies (voetballer) - voetballer
 Tom Davies (youtuber) - youtuber